Rioux steht für:

 die französische Gemeinde Rioux, siehe Rioux (Charente-Maritime)
 die französische Gemeinde Rioux-Martin

Rioux ist der Familienname folgender Personen:

 Gervais Rioux (* 1960), kanadischer Radrennfahrer
 Lisa-Marie Rioux (* 1997), japanische Tennisspielerin
 Pierre Rioux (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer,- funktionär und -scout